Кабель категории 6 () — класс симметричных кабелей связи для цифровых систем передачи, применимый для Gigabit Ethernet и для других сетевых физических уровней.  Имеет обратную совместимость со стандартами Cat 5/5e и Cat 3. По сравнению с Cat 5 и Cat 5e, имеет более строгие технические характеристики для перекрёстных помех и системных шумов.
Стандарт кабеля обеспечивает производительность до 250 MHz и он подходит для 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T/1000BASE-TX (Gigabit Ethernet), и 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet)(55метров).

Описание 
Кабель категории 6 может быть идентифицирован с помощью печати на оболочке кабеля.

Коммутационные кабели категории 6, как правило, оборудованы модульным разъемом 8P8C.

Разъёмы используют разводку выводов типа T568A или T568B, обычно оба конца кабеля разводятся одинаково.

Кабель категории 6А 
Новейший стандарт от  для повышенных стандартов производительности для кабельных сетей с витой парой был определен в феврале 2009 года в ANSI/TIA-568-C.1. В то время как кабель категории 6 имеет уменьшенную максимальную длину при использовании 10GBASE-T, кабель категории 6А (Augmented Category 6) характеризуется частотой до 500 MHz и имеет улучшенные характеристики перекрёстных помех, позволяя 10GBASE-T работать на той же самой 100-метровой дистанции так же, как и предыдущие варианты Ethernet.

Глобальный стандарт укладки кабеля ISO/IEC 11801 был расширен путём добавления поправки. Эта поправка определяет новые спецификации для компонентов Cat 6A и постоянных соединений Class EA. Эти новые спецификации Cat 6A/Class EA требуют нового поколения коммутационного оборудования, предлагающего намного лучшую производительность в сравнении с продуктами, основанными на стандарте American TIA.

Максимальная длина 
При использовании 10/100/1000BASE-T максимально допустимая длина кабеля Cat 6 составляет 100 метров. Она состоит, например, из 90 метров «магистрального» кабеля между коммутационной панелью и розеткой, плюс 10 метров соединительного кабеля между розеткой и оконечным устройством.

Примечания

Ссылки 

  Information on cable construction and alien crosstalk mitigation.
   Information on TIA TSB-155 37m versus IEEE 55m limitations.
 

Сетевые кабели